El término Piscis puede referirse:

 a la constelación de Piscis;
 a Piscis, un duodécimo signo del Zodiaco;
 a uno de los 12 caballeros dorados Afrodita de Piscis, del anime Saint Seiya.

Otros 
 Piscis Austrinus, una de las 48 constelaciones listadas por Ptolomeo.
 Pisces, categoría taxonómica obsoleta que designa a los peces.